Савримович — польская фамилия. 

Известные носители:
 Савримович, Антон Осипович (1834—не ранее 1903) — участник обороны Севастополя и присоединения Средней Азии, генерал от артиллерии.
 Савримович, Болеслав Устинович (1836—1905) — русский инженер-путеец.
 Савримович, Вера Александровна (1902—1991) — советская спортсменка и тренер. 
 Савримович, Михаил Иосифович (1901—1967)  — советский спортсмен.